Лев Волькович Россошик () — советский и российский спортивный журналист.

Биография 
Родился в Горьком в семье Волько Ицковича Россошика (1919—2001) и Эммы Самсоновны Малкиной (1922—1993). В 1969 году окончил с отличием французское отделение переводческого факультета Горьковского педагогического института иностранных языков. Спортивной журналистикой начал заниматься в 1963 году, ещё будучи старшеклассником. Работал в горьковской газете «Ленинская смена», еженедельнике «Спортивная Москва», журнале «Олимпийская панорама», газете «Советский спорт». В 1970—1980-е годы работал в пресс-центрах крупнейших соревнований, проходивших в Советском Союзе, возглавлял пресс-центры по видам спорта на Спартакиадах народов СССР.

В 1991 году вместе с группой журналистов «Советского спорта» создал газету «Спорт-Экспресс», на протяжении 20 лет работал в ней заместителем главного редактора. С июня 2011 года был обозревателем интернет-портала «Чемпионат».

Лев Россошик работал на четырнадцати Олимпийских играх, освещал события чемпионатов мира и Европы более чем по 30 видам спорта, прежде всего — по волейболу, фехтованию, конькобежному спорту, комментировал волейбольные матчи на телеканалах «Спорт» и «Матч ТВ». Участвовал в эстафетах олимпийского огня Игр в Афинах (2004) и Турине (2006).

Входил в состав пресс-комиссии Международной федерации волейбола, работал в должностях вице-президента европейской секции Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС), первого вице-президента Федерации спортивных журналистов России, руководителя волейбольной комиссии Международной ассоциации спортивной прессы, члена Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, руководителя рабочей группы прессы Оргкомитета «Сочи-2014».

Лев Волькович (Владимирович) Россошик — автор книг о волейболе («Праздник, который всегда со мной»), велогонках «Тур де Франс» («Затянутые „Большой петлёй“»), конькобежном спорте («Век российских скороходов»), фехтовании («Рыцари пера и клинка»), один из составителей серии словарей «Спортивные термины на 5 языках».

Умер 27 октября 2018 года после продолжительной болезни в одной из клиник Израиля.

Награды и звания 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1998).
 Почётный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения России».
 Медаль Николая Озерова «За пропаганду физической культуры и спорта».
 Медаль президента Российской Федерации «В память 30-летия Игр ХХII Олимпиады  1980  года в  г. Москве».

Книги

Примечания

Ссылки 
 Статьи Льва Россошика в газете «Спорт-Экспресс»
 Статьи Льва Россошика на портале «Чемпионат»
 

Выпускники Нижегородского лингвистического университета
Спортивные журналисты СССР
Спортивные журналисты России
Журналисты газеты «Советский спорт»
Журналисты газеты «Спорт-Экспресс»
Умершие от рака